Друскининкайское или Друскининское самоуправление () — муниципалитет в Алитусском уезде Литвы.

Население

Административное деление 
Включает город Друскининкай и два староства:
 Лейпалингское (), центр — Лейпалингис;
 Вечюнайское (), центр — Вечюнай.

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Алитусский уезд
Друскининкское самоуправление